

Лемойн — місто, штат Пенсільванія
 Лемойн — переписна місцевість, штат Небраска